El Universal – quotidiano del Venezuela
 El Universal – quotidiano del Messico